O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1943 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 2ª edição do campeonato do futebol da Guatemala

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1943 na Guatemala